То́биас Ви́клунд (; 8 мая 1986, Крамфорс) — шведский хоккеист, защитник.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Тегс»
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК АИК
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой